Flavio Maneo – ex calciatore italiano
 Ugo Maneo – politico italiano